Asier Olaizola, pilotari navarrés conegut com a Olaizola I.
 Aimar Olaizola, pilotari navarrés conegut com a Olaizola II.